

Patronyme 

 Alphonse Vallot, peintre français du 
 Antoine Vallot (1594-1671), premier médecin ou archiâtre de Louis XIV et surintendant du Jardin royal
 Charles Vallot (1884-1953), fils de Henri Vallot, et fondateur du Guide Vallot
 Charles Vallot, peintre français né au  à Paris
 Gabrielle Vallot (née Pérou), spéléologue française (épouse de Joseph Vallot)
 Guy Vallot, peintre français du 
 Henri Vallot (1853-1922), ingénieur et topographe français 
 Jacques-Nicolas Vallot (1771-1860), professeur d'histoire naturelle 
 Joseph Vallot (1854-1925), astronome, géographe et mécène français (cousin de Henri Vallot)
 , journaliste allemand
 Maximilien Vallot (1993-), samboïste français
 Philippe Joseph Auguste Vallot (1796-1840), graveur et dessinateur français
 Simon Vallot (1781-1850), architecte et ingénieur français
 Georges Vallot (1946-2007), officier de l’armée de terre française

Divers 
 Guide Vallot, collection historique de livres qui présentent de façon exhaustive les voies d’alpinisme
 Refuge Vallot, aussi appelé cabane Vallot ou abri Vallot est un refuge situé sur la voie normale du mont Blanc 
 Glacier Vallot, glacier des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises
 Lac Vallot, résultant de la fonte du glacier éponyme.

Voir aussi

Références